Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 Australie
 
 Canada

 France
  de chars de combat,
  de chasseurs alpins,
  de mitrailleurs indochinois,
  de tirailleurs sénégalais,
  de transmissions.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires